Оотека:
 Оотека — форма откладки яиц у некоторых моллюсков и тараканообразных.
 Оотека (орнитология) — коллекция яиц птиц (оологическая коллекция) в зоологических музеях.